Maria am Berg bzw. Kirche Maria am Berg (Maria auf dem Berg) heißen Kirchen oder Klöster

in Deutschland:
 Maria am Berg (Berchtesgaden), Salzberg
 St. Marien am Berg (Haldensleben), Sachsen-Anhalt
 Kirche Maria am Berge (Pohla), Pohla, Demitz-Thumitz, Sachsen
 St. Maria auf dem Berg (Nordhausen)
Pfarrkirche St. Marien auf dem Berge, Boitzenburg
Augustinerchorherrenstift St. Marien auf dem Berge, Altenburg
Prämonstratenserstift St. Marien auf dem Harlunger Berg, bei Brandenburg an der Havel
 Stift St. Mariae auf dem Berge, Herford 
Weitere:
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (Hallstatt), im Salzkammergut, Österreich
 St Mary-at-Hill, London
 Basilika Unserer Lieben Frau vom Berge (Mumbai)

Siehe auch:
 Maria vom Berg Karmel, Berg Zion
 Maria del Monte (ital.)
 St Mary-at-Hill